Kappen steht für: 

 Kappen (Heimenkirch), Ortsteil des Marktes Heimenkirch, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 die RSG-Kappen, eine Fußbekleidung für Gymnastinnen bei der Rhythmischen Sportgymnastik
 das Kürzen von Dingen, etwa in der Holzverarbeitung. Siehe Kappholz, Kappsäge
 in der Seefahrt ein schnelles Durchtrennen; (beispielsweise von Tauwerk, Trossen)
 Kappen-Kliffs, Felsenkliffs an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika

Kappen ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Kappen (* 1963), deutsche Diplom-Sozialarbeiterin und Kommunalpolitikerin
 Hubert Kappen (1878–1949), einen deutschen Agrokulturchemiker
 Norbert Kappen (1928–1984), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher

Siehe auch:
 Kappe
 Kapp
 Kappung